DGfK steht als Abkürzung für:

 Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., ein Zusammenschluss von Karriereberaterinnen und Karriereberatern, Sitz Überlingen am Bodensee
 Deutsche Gesellschaft für Kartographie e. V., eine Fachgesellschaft der Berufsangehörigen der Kartografie und der Interessenten an kartographischen Erzeugnissen 
 Deutsche Gesellschaft für Kriminalistik e.V., ein Verein zur Förderung der Kriminalistik als Wissenschaft und als praktische Handlungslehre

DGFK steht als Abkürzung für:

 Deutsche Gesellschaft für Friedens- und Konfliktforschung, war eine auf Initiative Gustav Heinemanns gegründete Gesellschaft, die Friedens- und Konfliktforschung finanziell förderte und koordinierte

DGFK